Котелки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котёлки — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Котелки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Котелки — деревня в Уржумском районе Кировской области.

См. также